

Корінт — місто, штат Арканзас
 Корінт — місто, штат Кентуккі
 Корінт — місто, штат Мен
 Корінт — місто, штат Міссісіпі
 Корінт — місто, штат Нью-Йорк
 Корінт — місто, штат Техас
 Корінт — місто, штат Вермонт
 Корінт — селище, штат Нью-Йорк

Див. також 
 Коринф